Toy Terrier hace referencia a alguno de los diferentes perros de tipo terrier de tamaño miniatura:

Manchester terrier miniatura, versión reducida del Manchester terrier.
Silky terrier australiano
Terrier inglés miniatura
Terrier japonés
Terrier ratonero (en)
Toy terrier americano o "Toy Fox Terrier".
Toy terrier ruso
Yorkshire terrier

Véase también
Terrier
Perros miniatura